Алекса́ндер Ро́бертсон (), более известный как А́лекс Ро́бертсон — шотландский футболист, выступавший на позиции крайнего хавбека.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в шотландском клубе «Фейр Сити».

В 1897 году перешёл в «Хиберниан». В 1902 году выиграл Кубок Шотландии, а в сезоне 1902/03 стал чемпионом Шотландии. Провёл за клуб 124 матча и забил 5 голов.

В мае 1903 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 5 сентября 1903 года в матче Второго дивизиона против «Бристоль Сити» (в том матче в составе «Юнайтед» дебютировали сразу три игрока с фамилией Робертсон: Алекс, Томми и Сэнди). Выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении двух сезонов, сыграв 34 матча и забив 10 голов. По окончании сезона 1906/07 перешёл в клуб «Брэдфорд Парк Авеню».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Родившиеся в XIX веке
Умершие в XX веке
Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена